McNerney ist der Familienname folgender Personen:

 James McNerney (* 1949), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Jerry McNerney (* 1951), US-amerikanischer Politiker